Svanidze est un nom de famille attesté en Géorgie.

La famille associée à Joseph Staline:
 Alexandre Svanidzé (1886-1941), beau-frère de Staline, exécuté durant les Grandes Purges
  (1927-1990), fils d'Alexander, brièvement marié à la fille de Staline, Svetlana Allilouïeva
 Ekaterina Svanidzé (1880-1907), première femme de Joseph Staline
  (né en 1955), animateur de télévision russe d'origines géorgiennes, cousin d'Ekaterina et d'Alexander

Autres personnes portant le même nom :
 Natela Svanidze (née en 1926),  compositrice géorgienne
  (1971–2002), nageur ukrainien d'origine géorgienne